Le championnat d'Europe féminin de basket-ball des 20 ans et moins 2019 est la  de la compétition. Seize équipes nationales participent à la compétition qui se déroule dans la ville de Klatovy en République tchèque, du 3 au 11 août 2019.

Équipes participantes

Rencontres

Phase de groupes

Groupe A 

|}

Groupe B 

|} ,

Groupe C 

|}

Groupe D 

|}

Phase finale

Tableau principal 

Source : FIBA

Matches de classement

à  

Source : FIBA

à  

Source : FIBA

à  

Source : FIBA

Classement final

Leaders statistiques 

Ces classements font état des cinq premiers joueurs par catégorie statistique, classés par moyennes.

Points

Rebonds

Passes décisives

Contres

Interceptions

Évaluation

Récompenses 

 MVP de la compétition (meilleure joueuse) :  Sara Madera

 5 de la compétition :
  Sara Madera
  Tima Pouye
  Constanza Verona
  Valentina Kozhukhar
  Billie Massey

Sources et références

Lien externe 

  Site web officiel

2019
Basket-ball F20
Klatovy
Europe F20
Basket-ball, Europe F20
Sport en août 2019
Europe F20